Tudela (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu
Tudela (Misamis Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Misamis Occidental
Tudela (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Navarra
Taifa Tudela, een voormalig emiraat in Al-Andalus (Spanje)
Tudela de Duero, een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid